Михаил Бакунин:
 Бакунин, Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, панславист, анархист, идеолог народничества.
 Бакунин, Михаил Михайлович (1764—1837) — генерал-майор, Могилевский и Санкт-Петербургский губернатор.